Noel Nutels (1913 – 1973) ukrajnai zsidó származású brazil orvos. Fiatalon költözött családjával Dél-Amerikába. Életét főleg az indiánok egészségügyének szentelte.

Források 
Életrajza

1913-ban született személyek
1973-ban elhunyt személyek
Zsidó származású brazilok
Ukrán származású brazilok
Orvosok
Brazíliai zsidók